IH peut faire référence à :
 
 International Harvester, un constructeur de machines agricoles du groupe CNH Global, 
 Interstate Highway, un système d'autoroutes aux USA,
 Ih, un digramme de l'alphabet latin